Силвиу Биндя (24 октября 1912, Блаж, Румыния — 6 марта 1992, Блаж, Румыния) — румынский футболист и тренер.

Биография 
Сильвиу Биндеа родился 24 октября 1912 года в Блаж (округ Альба). Он играл как правый нападающий в Виктории Клуж и Рипенсии Тимишоара.

Он сыграл в Дивизионе А в 159 играх и забил 88 голов. Первый матч в Дивизионе А сыграл 25 сентября 1932 года (Шоимий Сибиу — Рипенсия Тимишоара 0-3). Он стал обладателем Кубка Румынии вместе с Рипенсией Тимишоара в 1934 и 1936 годах, а также с чемпионом Румынии в сезонах 1932/1933, 1934/1935, 1935/1936 и 1937/1938.

Он был игроком основной сборной Румынии по футболу, за которую он сыграл в 27 матчах, отметившись 11 голов. Биндя играл на позиции нападающего румынской команды на чемпионатах мира по футболу в 1934 и 1938 годах.

Игровая статистика

Достижения

Рипенсия Тимишоара 
  Лига 1 (4): 1932/33, 1934/35, 1935/36, 1937/38
  Кубок Румынии (2): 1933/34, 1935/36

Примечания

Ссылки 
 Профиль Силвиу Биндя на сайте at RomanianSoccer.ro (на румынском)
 Профиль Силвиу Биндя на сайте National-Football-Teams.com